Stig har flera betydelser:

 Stig (namn) – ett för- och mansnamn
 Gångstig  – smal gångväg, anlagd eller naturlig
 Sture Stig – pseudonym för Frans Oskar Wågman, 1849-1913, författare och präst.
 The Stig – den hemlige testföraren i motorprogrammet Top Gear
 Stig (kolmått) - volymmått och transportmedel för träkol